Mevesia är ett släkte av steklar som beskrevs av Holmgren 1890. Mevesia ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Mevesia